Gräsrot kan avse:

 Gräsrot – bygdemål för kvickrot
 Gräsrotsrörelse – en politisk folkrörelse eller organisation som utgår ifrån och drivs av befolkningen i ett visst område